Crisp (supermarkt) - Nederlandse online-supermarkt
 Crisp (paard) - Australisch racepaard
 Crisp (Texas) - plaats in Texas, Verenigde Staten
 Crisp County - county in Georgia, Verenigde Staten
 Donald Crisp - Amerikaanse acteur